Ренато Аугусто (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 Ренато Гаушу (род. 1962) — один из лучших бразильских футболистов 1980 гг., ныне тренер.
 Ренато Кунья (род. 1944) — бразильский футболист, вратарь.
 Ренато Дирней Флоренсио (род. 1979) — бразильский футболист, полузащитник.